Sinđelić se može odnositi na:

Osobe 
 Stevan Sinđelić - srpski junak, vojvoda srpskih snaga iz Prvog srpskog ustanka
 Branko Sinđelić - srbijanski košarkaš

Šport 
 NK Sinđelić Trpinja - hrvatski nogometni klub iz Trpinje, županijski ligaš
 FK Sinđelić Niš - srbijanski nogometni klub iz Niša, član Srpske lige istok (treći natjecateljski stupanj)
 FK Sinđelić Beograd - srbijanski nogometni klub iz Beograda, član Srpske lige Beograd (treći natjecateljski stupanj)
 FK Sinđelić Gibarac - srbijanski nogometni klub iz Gibarca
 FK Sinđelić Lipnica - srbijanski nogometni klub iz Lipnice
 FK Sinđelić 1934 Vojska - srbijanski nogometni klub iz Vojske (općina Svilajnac

Naselja 
 Sinđelić (Skoplje) - gradska četvrt Skoplja

Ostalo 
 Sinđelići - srpska humoristična TV serija